Németország
Forchheim, település Baden-Württenbergben
Forchheim, település Bajorországban